Kanasch () ist ein russischer Ortsname:
 Kanasch, Stadt in der Republik Tschuwaschien
 Kanasch (Baschkortostan), Dorf in der Republik Baschkortostan
 Kanasch (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1938 Jurgaitschen, 1938 bis 1946 Königskirch, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 Kanasch (Kemerowo), Dorf in der Oblast Kemerowo
 Kanasch (Krasnojarsk), Dorf in der Region Krasnojarsk
 Kanasch (Tatarstan, Sainsk), Dorf im Rajon Sainsk, Republik Tatarstan
 Kanasch (Tjumen), Dorf in der Oblast Tjumen
 Kanasch (Tschuwaschien, Jadrin), Dorf im Rajon Jadrin, Republik Tschuwaschien
 Kanasch (Tschuwaschien, Morgauschi), Dorf im Rajon Mogauschi, Republik Tschuwaschien
 Kanasch (Tschuwaschien, Schemurscha), Dorf im Rajon Schemurscha, Republik Tschuwaschien